Wentorf peut faire référence à :

Toponyme 
 Wentorf (Amt Sandesneben), commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, Schleswig-Holstein, Allemagne ;
 Wentorf bei Hamburg, commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, Schleswig-Holstein, Allemagne.

Patronyme 
 Carl Wentorf (1863-1910), peintre danois.

Voir aussi 
 Wendorf
 Wendtorf

Homonymie de toponyme